Deems ist der Familienname folgender Personen:

 Barrett Deems (1914–1998), US-amerikanischer Jazzmusiker
 James Monroe Deems (1818–1901), US-amerikanischer Komponist und Brigadegeneral im Sezessionskrieg